Alessandrina di Prussia (1803-1892)– principessa di Prussia che divenne granduchessa di Meclemburgo-Schwerin
 Alessandrina di Prussia (1842-1906) – principessa di Prussia che divenne granduchessa di Meclemburgo-Schwerin
 Alessandrina di Prussia (1915-1980) – principessa prussiana